Couvains (Manche)
 Couvains (Orne)